Bunge kan avse:

 Bunge (växt) – en växtart
 Bunge Limited –  livsmedelsföretag med huvudkontor i White Plains, New York

Personer 
 Bunge (släkt) – en utslocknad svensk adelsätt
 Bunge (auktor) – ett auktorsnamn
 Bunge (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Bunge på Gotland 
 Bunge socken 
 Bunge kyrka 
 Bunge församling 
 Bunge, Gotlands kommun  – kyrkbyn
 Bunge landskommun – en tidigare kommun 1863–1951
 Bunge distrikt – ett distrikt 2016–
 Bungemuseet – ett friluftsmuseum